Le terme vis-à-vis peut désigner :
 En matière de mobilier, un type de fauteuil, le vis-à-vis, également appelé confident.
 En urbanisme, une disposition architecturale et urbanistique, le vis-à-vis.
 En automobile, un vis-à-vis.
 En matière de traction hippomobile, un vis-à-vis
 Vis à vis, un magazine consacré à la photographie contemporaine

Voir aussi 
 Derrière les barreaux (Vis a vis), série télévisée espagnole diffusée depuis 2015 sur Antena 3